Ахмадуллин — фамилия; имеет женскую форму Ахмадуллина. Известные носители:
 Ахмадуллин, Ахмедхуз Ахмадуллович — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Ахмадуллин, Габдулла Ахмадуллович (1918—2000) —  советский административный и хозяйственный деятель.
 Ахмадуллин, Исмагил Ибрагимович (род. 1927) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Ахмадуллин, Мутык Ахмедзянович (1910—1974) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ахмадуллин, Рабхат Хидиятуллович (род. 1956) — советский футболист.
 Ахмадуллин, Радик Мухаметбакиевич (род. 1972) — российский футбольный судья.
 Ахмадуллин, Фатхи Ахмадеевич (1895—1938) — участник Гражданской войны в России и Башкирского национального движения.

Ахмадуллина 
 Ахмадуллина, Алёна Асфировна (род. 1978) — российский модельер, создатель бренда Alena Akhmadullina.

Составные фамилии 
 Дильмухаметова-Ахмадуллина, Шаура Ишмулловна (род. 1961) — актриса.

См. также 
 Ахмадулин